Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 2016 – 72. edycja zawodów żużlowych zorganizowanych przez Polski Związek Motorowy w celu wyłonienia medalistów indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 2016. Rozegrano cztery turnieje ćwierćfinałowe, dwa półfinały oraz finał, w którym zwyciężył Patryk Dudek.

Ćwierćfinały

Łódź (1) 
 Łódź, Moto Arena, 
 Sędzia: Michał Sasień

Piła (2) 
 Piła, Stadion żużlowy, 
 Sędzia: Tomasz Fiałkowski

Rzeszów (3) 
 Rzeszów, Stadion Miejski Stal, 
 Sędzia: Tomasz Proszowski

Opole (4) 
 Opole, Stadion im. Mariana Spychały, 
 Sędzia: Zdzisław Fyda

Półfinały

Krosno (1) 
 Krosno, Stadion MOSiR, 
 Sędzia: Paweł Słupski

Ponadto do finału zakwalifikowali się automatycznie dwaj następujący uczestnicy Grand Prix IMŚ na Żużlu 2016:

Rawicz (2) 
 Rawicz, Stadion im. Floriana Kapały, 
 Sędzia: Grzegorz Sokołowski

Ponadto do finału zakwalifikowali się automatycznie dwaj następujący uczestnicy Grand Prix IMŚ na Żużlu 2016:

Finał 
 Leszno, Stadion im. Alfreda Smoczyka, 
 Sędzia: Artur Kuśmierz

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2016
2016 w sporcie żużlowym
2016 w polskim sporcie